Старый дом — старое здание, просуществовавшее длительное время.

В литературе 
 «Старый дом» — пьеса Алексея Казанцева.
 «Старый дом» — рассказ Бориса Пильняка.
 «Старый дом» — сказка Ханса Кристиана Андерсена.

В кино 

 «Старый дом» — художественный игровой кинофильм-биография А. И. Герцена (СССР, 1969).
 «Старый дом» — художественный мультипликационный кинофильм по мотивам одноимённой сказки Андерсена (СССР, 1977).

Театры 

 «Старый дом» — драматический театр в Новосибирске, основанный в 1933 году.
 «Старый дом» — студенческий театр в Екатеринбурге, основанный в 1966 году.